«Durch Nacht und Flut» — макси-сингл швейцарской готик-метал-группы Lacrimosa, вышедший в 2002 году в преддверии Echos, восьмого студийного альбома группы.

Сингл был выпущен лейблами Hall of Sermon и Nuclear Blast в двух версиях: обычной и специальной. Различие между ними заключается в списке представленных песен. Российское издание сингла, выпущенное лейблом Irond, отличается тем, что в нём собраны треки и из обычной, и из специальной версии.

Список композиций

Позиции в чартах

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics

Примечания 

Синглы Lacrimosa
Песни на немецком языке
Синглы Hall of Sermon